Balići je lahko:

 Balići, Srbija
 Balići I (Hrvaška)
 Balići II dio (Hrvaška)